Anna Marie Falcko-Neuburská (18. srpna 1575, Neuburg an der Donau – 11. února 1643, Dornburg) byla neburská falckraběnka a sňatkem sasko-výmarská vévodkyně.

Život 
Anna Marie se narodila jako nejstarší dítě falckraběte Filipa Ludvíka Neuburského a jeho manželky Anny, dcery vévody Viléma z Jülich-Cleves-Bergu.

9. září 1591 se v Neuburgu jako šestnáctiletá provdala za o třináct let staršího vévodu Fridricha Viléma I. Sasko-Výmarského, který měl z předchozího manželství s Žofií Württemberskou dvě dcery. U příležitosti sňatku byla ražena zlatá medaile představující pár, na každé straně s bustou. V roce 1602 její manžel zemřel a vévodství připadlo jeho bratru Janovi. V roce 1604 se Anna Marie odstěhovala s dětmi z Výmaru do Altenburgu, který byl oddělen od vévodství jako nezávislé Sasko-altenburské vévodství pro její syny. Po smrti manžela upadla do hlubokého smutku a od roku 1612 žila odděleně od svých dětí na svém vdovském sídle v Dornburgu. Během útoku na její zámek Dornburg jednotkami generála Tillyho v roce 1631 za Třicetileté války Anna Marie vzdorovala útočníkům, ale byla okradena a zraněna na tváři. S pomocí občanů, kteří přispěchali na místo, se podařilo útočníky odvrátit. Z vděčnosti za tuto pomoc věnovala vévodkyně místnímu kostelu kalich.

Anna Marie zemřela 11. února 1643 ve věku 67 v Dornburgu.

Potomci 
Z jedenáct let trvajícího manželství se narodilo šest dětí:

 Jan Filip Sasko-Altenburský (1597–1639)
 Anna Žofie Sasko-Altenburská (1598–1641)
 Fridrich Sasko-Altenburský (1599–1625)
 Jan Vilém Sasko-Altenburský (1600–1632)
 Dorotea Sasko-Altenburská (1601–1675)
 Fridrich Vilém II. Sasko-Altenburský (1603–1669)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 18. srpna
Narození v roce 1575
Úmrtí 11. února
Úmrtí v roce 1643
Wittelsbachové
Německé hraběnky
Wettinové
Německé vévodkyně